Tilga – wieś w Estonii, w gminie Rõngu, w prowincji Tartumaa
 Tilga – wieś w Estonii, w gminie Emmaste, w prowincji Hiuma